Дарквейв ( — «тёмная волна») — музыкальный стиль, который сочетает мелодику и ритмику готик-рока с использованием электронных и иногда симфонических музыкальных инструментов. Одно из направлений на готической сцене, сплав электронной, индастриально-экспериментальной, неоготической — романтической, неоромантической и классической музыки.

История 

Дарквейв как жанр родился в середине-конце 1980-х, как результат экспериментов представителей новой волны (особенно готического рока и индустриальной музыки). В 1980-х готическая музыка развивалась в двух ключах — «каноническом» (готик-рок, постпанк) и «экспериментальном». Новый стиль как раз и стал олицетворением этой экспериментальной ветки. Попросту, «дарквейвом» стали называть все готическое, что не попадало под определённые рамки. Для него всегда было свойственно смешение стилей и культур, как в плане текстов, выразительности, так и в плане музыки. Например, в творчестве одних исполнителей заметно сильное влияние синти-попа (Diary Of Dreams, Wolfsheim), у других — постиндустриальной и клубной культуры (In Strict Confidence, Die Form), у третьих — нео-фольклора, нео-классики (Sopor Aeternus, Deine Lakaien, Arcana и представители шведского постиндустриального лейбла Cold Meat Industry) и т. д.

У истоков европейского дарквейва стояли такие коллективы, как Das Ich, Deine Lakaien, Lacrimosa, Goethes Erben, Clan of Xymox, Ministry,The Cure, Dead Can Dance, Cocteau Twins, Attrition, Xmal Deutschland, Skinny Puppy, Laibach, Alien Sex Fiend, SPK. Почти все они в расцвете своего творчества играли дарквейв, многие потом поменяли или усложнили стиль.

Почти вся готическая музыка хотя бы частично попадает под это определение, хотя есть и представители чистого жанра, так называемого «европейского дарквейва» в противопоставление «американскому», связанному с шугейзом, этереалом, эмбиентом.

Серьёзный вклад в развитие жанра внес Сэм Розенталь и его лейбл Projekt. Лейбл существует с 1983 года и первоначально создавался, как основа для выпуска собственного проекта Сэма Black Tape For A Blue Girl, вскоре он начал издавать и другие группы, например LYCIA и Attrition. Сэм был озабочен тем, что многие хорошие группы просто не доходят до слушателя и решил собрать под своим крылом как можно больше хороших, по его мнению, групп исполняющих определённую музыку, что и позволило сузить понятие дарквейв до определённых жанров, а не размытого понятия «темная сторона ньювейва»:

 I Sam Rosenthal began Projekt in 1983, as a cassette label to release my solo electronic music. It was a growth phase, musically, thus those early releases have been deleted… In 1986, I moved to California and through depression and loneliness, I began making warmer, introspective personal music… black tape for a blue girl was born. Projekt served as my way to release my art, without having to worry about the whims of a record label. In 1989, I released my first CD (ashes in the brittle air), and soon started to release music from other artists whose work impressed me as coming from the same passionate internal realm (Attrition and then LYCIA). Things grew, with Projekt taking more and more of my time, and the music began to reach fans in Europe too. In this new region, I discovered other labels with a strong vision and direction: Germany’s HYPERIUM RECORDS, (who serve as Projekt’s European distributor) and also COLD MEAT INDUSTRIES. Frustrated that such quality music is impossible to find in America, I started a distribution service in the fall of '93 to get this music to the fans—darkwave began. There’s a lot of music out there, really, and I decided to be picky about what darkwave carries, because I believe this catalog must have integrity, rather than merely provide a massive quantity of music. I want you to feel secure that you are getting something good, rather than just something 'gothic' or something 'ethereal' or 'ambient'. Therefore, I only add new labels and releases that impress me… Thus darkwave is here to serve you well. By presenting interesting music that might be otherwise unavailable or unheard of; music from artists creating powerful and adventurous work… darkwave is a distributor of music I feel merits your attention; while Projekt releases the music I love and feel passionately towards… To throw a wrench into clarification, I have a 'subdivision' of Projekt (called RELIC) to reissue out-of-print albums I enjoy, even if the music doesn’t neatly fit within the pure Projekt vision. These releases provide a backdrop, within which the realm of Darkwave music began.

Характерными представителями европейской ветки являются исполнители немецкой и английской готической волны конца 80-х. Пик популярности дарквейва на мировой сцене пришёлся на период 1989—1996 годов. До 2000 года классический дарквейв медленно теряет популярность и почти полностью ассимилируется родственными стилями, такими как EBM, синти-поп, нео-классика, нео-фолк. В 2000-х формы дарквейва в целом стали более доступными, простыми и от этого более коммерчески-направленными (Blutengel, L'ame Immortelle), вплоть до ориентации на клубный и диджейский формат.

Характеристика 

Музыкально дарквейв характеризуется мрачным, атмосферным, минорным, заполняющим звучанием. Структура произведений — преимущественно как в обычной поп-музыке (куплет-припев), но нередко используется литературная, повествовательная и театральная подача, и всевозможные эксперименты с формой композиций, инструментальные вставки. Ритм замедленный или среднетемповый, реже быстрый, но с медленными гармоническими прогрессиями или вокальными партиями. Вокал очень экспрессивный, театральный, порой отстранённо-холодный. Характерно сочетание мужского и женского вокалов или использование разных манер пения, намеренное «раздвоение личности» вокалиста, игра на контрастах. Музыкальная составляющая базируется на европейской поп-рок-музыке (как и у всех последователей новой волны), а также на классике (Вагнер, Моцарт, Шостакович, Чайковский и т. д.). Несмотря на экспериментальность, характерна некоторая обособленность, приверженность европейской музыкальной школе (например, крайне редко встречаются элементы джаза, блюза, рэпа и хип-хопа, альтернативного рока, гранжа и другой американской музыки).

Большинство музыкальных альбомов — яркие образцы концептуального искусства, идут в связке со специальными фото-сетами или графикой — эту традицию заложили ещё середине 1980-х Dead Can Dance, SPK и Laibach. Многие альбомы позиционируются как своеобразные «оперы», «симфонии» и «саги», то есть в целом тяготеют к крупным музыкальным формам. Такая особенность характерна и для некоторых других жанров современной музыки (см. пауэр-метал, арт-рок, паган-метал, готик-метал, готический рок, эмбиент). Концептуальность всегда мешала представителям дарквейва стать популярными, но привлекла в ряды своих поклонников меломанов и коллекционеров, увлекающихся крупными формами, академической музыкой, а также визуалов, ролевиков, любителей научной фантастики, фэнтези, мистики, эзотерики и т. п.

Тексты песен имеют зачастую меланхолический, трагический характер, охватывают широкий спектр серьёзных философских, психологических и религиозных тем и вопросов, преимущественно с «мрачной» стороны, как противопоставление позитивному, весёлому, наивному творчеству. Некоторые коллективы полностью отказываются от осмысленных текстов (Clan Of Xymox, Cocteau Twins), вплоть до использования т. н. «птичего языка» (Dvar) и полного отказа от текста (Mortiis).

Darkwave 80-х 
В середине 80-х многие группы исполняющие музыку близкую по звучания к готик-року стали экспериментировать со звуком и добавлять электронные элементы. В 1985-м в Кёльне образовывается Pink Turns Blue, группа незамедлительно выпускает свой первый лонг-плей «If Two Worlds Kiss», с достаточно мрачными оттенками звучания в стиле ньювейв и элементами электроники, обеспечившего группе славу пионеров дарквейв. Примерно в это же время во Франции появляются такие группы как Little Nemo и Trisomie 21, которые вдохновляясь творчеством постпанк-коллективов Joy Division и The Cure, дают толчок к развитию жанра coldwave, который по сути является аналогом дарквейва.

Немецкий дарквейв 
Немецкий дарквейв — национальное ответвление от мировой готической музыки, в Германии жанр называется  (NDT) (Новое немецкое искусство смерти). Музыка в этом стиле характеризуется типично немецкой тёмно-романтической тематикой (см. Грюневальд, Шуберт, Брукнер, краут-рок). В 1990-е годы дарквейв пришёл на смену готик-року, царившему на немецкой тёмной сцене в 1980-е годы. С наступлением 2000-х годов NDT преимущественно перетекло в EBM, что было воспринято многими слушателями как деградация жанра. На сегодняшний день наиболее активны: Lacrimosa (пришедшая к стилю готик-метал), Illuminate (аналогично), Diary of Dreams (синти-готика), Das Ich, Untoten (симфо-готика), Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows.

Дарквейв в России и странах СНГ 
Дарквейв в России зародился в середине-конце 1990-х, одновременно с зарождением российской готической сцены. В творчестве характерных исполнителей отражаются преимущественно европейские тенденции развития жанра.

Российский дарквейв, в отличие от российского готик-рока и постпанка, практически не имеет исторических корней, и наследует традиции европейской готической музыки 80-х годов. Вследствие этого музыка российских исполнителей имеет мало общих черт, и её сложно объединить в единое музыкальное движение. Среди известных российских исполнителей — Otto Dix, Roman Rain, Dvar (ранние альбомы), Stillife, Necro Stellar.

См. также 
 Готы (субкультура)
 Немецкий дарквейв
 Готик-рок
 Синти-поп
 Индастриал
 Coldwave (Холодная волна)

Ссылки 
 Description of Relevant Music
 About Projekt

Готы (субкультура)